Navon (také Nawon) může být:
 Jicchak Navon (1921–2015) – izraelský politik, spisovatel a prezident
 Ofira Navonová (1936–1993) – izraelská psycholožka, manželka prezidenta Jicchaka Navona

 Benjamin Navon (* 1933), izraelský diplomat

Židovská příjmení